Liszki (gemeente), een landgemeente in het Poolse woiwodschap Klein-Polen, in powiat Krakowski, of
Liszki (Klein-Polen), een dorp in deze Poolse landgemeente.